Хрещатик:

 Крещатик — улица в Киеве.
 «Хрэщятык» — фирма украинского мороженого.
 «Крещатик» — станция Киевского метрополитена.
 «Хрещатик» — банк в Киеве.

См. также 
 Новохрещатик
 Крещатик (значения)